Ski Tour 2020 — первая в истории многодневная лыжная гонка, проходившая под эгидой Международной федерации лыжного спорта. Соревнования начались 15 февраля 2020 года в шведском Эстерсунде, а завершились 23 февраля в норвежском Тронхейме.

Многодневная гонка прошла под знаком доминирования норвежских спортсменов: в мужском и женском зачётах призовую тройку составили только норвежцы; единственным спортсменом не из Норвегии, кому удалось выиграть этап Ski Tour, стал россиянин Александр Большунов, победивший в масс-старте свободным стилем на 34 км. Победителем в мужских соревнованиях стал Пол Голберг, второе место занял Симен Хегстад Крюгер, Ханс Кристер Холунн — третий. Большунов, лидировавший перед последним этапом, оказался на седьмом месте из-за проблем с инвентарём. В женском зачёте победителем стала Тереза Йохауг, первенствовавшая в пяти гонках из шести, на второй и третьей позициях расположились Хейди Венг и Ингвиль Флугстад Эстберг соответственно.

Места проведения

Этапы

Мужчины

Женщины

Бонусные секунды

Очки для спринтерского зачёта

Результаты

Мужчины

Общий зачёт

Спринтерский зачёт

Женщины

Общий зачёт

Спринтерский зачёт

Результаты этапов

Примечания

См. также 
 Кубок мира по лыжным гонкам 2019/2020
 Тур де Ски 2019/2020

Ссылки 
 Официальный сайт 

2020 год в спорте
Кубок мира по лыжным гонкам